26-й Чемпионат Европы по настольному теннису проходил с 25 марта по 1 апреля 2007 года в Белграде (Сербия).

Медалисты

Мужчины

Женщины

Микст

Ссылки 

2007